

События 
 Армия ромеев во Фригии готовилась к походу против арабов. Артавазд, стратиг опсикийского войска, зять Византийского императора Константина, решил захватить власть. Артавазд убил патрикия Висира, Константин бежал в Анатолию. Константина поддержало фракисийское войско. Артавазд вошёл в Константинополь, и магистр Феофан провозгласил его императором. Своему сыну Никифору, стратигу Фракии, Артавазд поручил охрану столицы. Артавазд восстановил иконопочитание.

Родились 
 27 мая — Дэ-цзун, 12-й император династии Тан.
 Людгер — католический и православный святой, миссионер в Нидерландах и северной Германии, основатель монастырей и первый епископ Мюнстерского епископства.
 Одо из Меца— архитектор франкского королевства. Создатель Палатинской капеллы Карла Великого в Аахене.
 Тисонг Децэн— тридцать восьмой цэнпо (царь) Тибета.
 Хань Гань — китайский художник эпохи Тан.

Скончались 
 24 июля — Ибн Шихаб аз-Зухри, один из первых письменных фиксаторов хадисов.
 Аэд Балб — король Коннахта (735—742) из рода .
 Ван Чжихуань— китайский поэт времён династии Тан.
 Ицамнах-Балам III — царь государства древних майя Пачан.
 Конайнг мак Амалгадо— король Наута (Северной Бреги) и всей Бреги.
 Кутлуг-ябгу — непризнанный каган Восточно-тюркского каганата.
 Саад ибн Ибрахим аз-Зухри— исламский богослов, факих, хадисовед времён табиев, судья города Медины.

См. также